Orašac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Orašac, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orašac, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orašac, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orašac, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orašac, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Orašac, une localité située dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie
Orašac, une localité située dans la municipalité d’Aranđelovac, district de Šumadija ;
Orašac, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Orašac, un village situé dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ; 
Orašac, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Orašac, un village situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.